Bizya ist:

 eine antike Stadt in Thrakien, heute Vize in der türkischen Provinz Kırklareli in Ostthrakien
 ein Titularerzbistum der katholischen Kirche, siehe Titularerzbistum Bizya